Warrenton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Warrenton Township (Minnesota)
 Warrenton Township (North Carolina)